Hanford ist der Name folgender Orte in den USA:

 Hanford (Iowa)
 Hanford (Kalifornien)
 Hanford (Maine)
 Hanford (New Jersey)
 Hanford (Ohio)

Außerdem heißen Hanford: 
 Hanford Site, eine ehemalige Anlage zur Erzeugung von bombenfähigem Plutonium im US-Bundesstaat Washington (heute Standort eines AKW) 
 Hanford (Washington), Geisterstadt, die zur Errichtung von Hanford Site entvölkert wurde
 Hanford Reach, ein frei fließender Abschnitt des Columbia River im US-Bundesstaat Washington
 Hanford Reach National Monument, ein Naturschutzgebiet auf dem Gelände von Hanford Site
 Rogers & Hanford Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Handford